Новокуба́нский переулок — название переулков в различных населённых пунктах России.

 Новокубанский переулок — переулок в Краснодаре.
 Новокубанский переулок — переулок в Ростове-на-Дону.

См. также 
 Новокубанская улица — улица в станице Константиновской Курганинского района Краснодарского края.
 Прикубанский переулок
 Новокубанский